Psychodrama — дебютный студийный альбом британского хип-хоп-исполнителя Дэйва (Дэвид Оробоса Омореги), вышедший 8 марта 2019 года на лейбле Neighbourhood Recordings. Альбом был назван одним из лучших хип-хоп-дисков  2019 года и возглавил британский хит-парад UK Albums Chart.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (94 из 100), The Guardian, The Independent, The Line of Best Fit, NME, Complex.

Итоговые списки

Список композиций 
По данным Tidal.

Notes
  дополнительный продюсер
  музыкальный продюсер

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Великобритании
Концептуальные альбомы
Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart